Arte e spettacolo 
John Byrne (1786-1847) – pittore britannico
John Byrne (1950) – fumettista e scrittore inglese naturalizzato statunitense
John Byrne (1940) – drammaturgo e artista scozzese, noto anche con lo pseudonimo "Patrick"
Johnny Byrne – coreografo statunitense
Johnny Byrne (1935-2008) – scrittore irlandese

 Politica, legge e giornalismo 
John Byrne (1878-1942) – politico irlandese
John Edgar Byrne (1842-1906) – giornalista australiano
John F. Byrne (1935) – politico statunitense
John W. Byrnes (1913-1985) – politico statunitense

 Sport
John Byrne (1956) – giocatore di football australiano
John Byrne (1972) – giocatore irlandese di cricket
John Byrne (1934-2006) – calciatore irlandese
John Byrne (1939) – calciatore scozzese
John Byrne (1961) – calciatore irlandese
John Byrne (1962) – calciatore irlandese
Johnny Byrne (1939-1999) – calciatore inglese

 Altro 
John Byrne (1832-1879) – soldato irlandese, insignito della Victoria Cross
John J. Byrne (1931-2013) – assicuratore statunitense
John V. Byrne (1928) – geologo e accademico statunitense